Râul Vârciorova se poate referi la:

 Vârciorova - afluent al Bistrei
 Vârciorova - afluent al Bolvașniței